Magia är ett släkte av insekter. Magia ingår i familjen Lophopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar